Senderista se puede referir a:

 persona que practica el senderismo,
 integrante del grupo terrorista peruano Sendero Luminoso.

